Термина́тор (от  — ограничивать, оканчивать/заканчивать, завершать) — может означать:

В науке и технике 
 Терминатор — линия светораздела, отделяющая освещённую (светлую) часть небесного тела от неосвещённой (тёмной) части.
 Терминатор — последовательность нуклеотидов ДНК, узнаваемая РНК-полимеразой как сигнал к прекращению синтеза молекулы РНК и диссоциации транскрипционного комплекса.
 Терминатор — поглотитель энергии (обычно резистор) на конце длинной линии, сопротивление которого равно волновому сопротивлению линии.
 Терминатор — БМПТ на базе танка Т-90.
 Терминатор-2 — БМПТ на базе танка Т-72.
 Терминатор-3 — БМПТ на базе танка Т-14.
 Терминатор (терминальный ноль) — спецсимвол окончания строки в языке программирования Си.

В искусстве 
 Терминатор — главный персонаж фильмов и книг о Терминаторе.

Фильмы 
Оригинальная серия:
 «Терминатор» () — фантастический художественный фильм, США, 1984 год. Режиссёр — Джеймс Кэмерон.
 «Терминатор 2: Судный день» () — фантастический художественный фильм, США, 1991. Режиссёр — Джеймс Кэмерон.
 «Терминатор 3: Восстание машин» () — третья часть киносаги, США, 2003. Режиссёр — Джонатан Мостоу.
 «Терминатор: Да придёт спаситель» () — четвёртый фильм киносаги, США, 2009 год. Режиссёр — Джозеф Макджинти Николо (Макджи).
 «Терминатор: Генезис» () — пятый фильм киносаги, США, 2015 год. Режиссёр — Алан Тейлор.
 «Терминатор: Тёмные судьбы» () — шестой фильм киносаги, США, 2019 год. Режиссёр — Тим Миллер.
 «Терминатор 2 3-D: Битва сквозь время» — стереофильм-аттракцион, 1996 года.
 «Терминатор II» () — итальянский фантастический боевик 1990 года режиссёра Бруно Маттеи (не является частью оригинальной серии).

Сериалы 
 «Терминатор: Битва за будущее», или «Терминатор: Хроники Сары Коннор» (), — телесериал по мотивам кинотрилогии «Терминатор», США, 2008 год. Режиссёр — Дэвид Наттер.

Книги 
 Терминатор.

Игры 
Компьютерные игры
 «Terminator Salvation» — видеоигра, шутер от третьего лица, выпущенная 19 мая 2009 года.
 «The Terminator» — компьютерная игра в жанре action. Является первой частью серии игр о роботе Терминаторе и основывается на одноимённом фильме 1984 года.
 « Judgment Day» — компьютерная игра в жанре action. Является одной из частей серии игр о роботе Терминаторе и продолжением игры «The Terminator».
 «RoboCop versus The Terminator» — видеоигра в жанре платформер, разработанная компаниями Virgin Interactive (для игровой платформы Sega Mega Drive/Genesis) и Interplay (для платформ Sega Game Gear, Sega Master System, SNES) в 1993 году.
 «Terminator 3: War of the Machines» — компьютерная игра в жанре шутера от первого лица, выпущенная в 2003 году. Частично основана на сюжете фильма «Терминатор 3: Восстание машин».

Прочее 
 Терминатор — в научно-фантастической вселенной Warhammer 40000 ветеран космодесанта, облачённый в мощную тактическую броню дредноута (более известную как терминаторский доспех) — усиленную версию силового доспеха, выдерживающую даже попадание снаряда из танкового орудия.

См. также 
 Terminaator – эстонская панк-группа.
 Финализатор — специальный метод, вызываемый средой исполнения перед удалением объекта сборщиком мусора в объектно-ориентированных языках программирования, использующих механизм сборки мусора.
 NUL — символ и кодировки ASCII, используемый в языке программирования C для обозначения конца строки ().
 Детерминатор — устройство, восстанавливающее события, либо находящее их, посредством детерминации.